Bruno Renard peut désigner :
 Bruno Renard (1804-1879), militaire belge et historien militaire, ministre de la Guerre ;
 Bruno Renard (1781-1861), architecte belge.